Айда Лупіно (; 4 лютого 1918 — 3 серпня 1995) — британська та американська акторка, режисерка.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

Американські кіноакторки
Піонерки кінематографа
Британські мемуаристки
Американські кінорежисерки
Кінорежисери з Лондона
Британські емігранти до США